Vankiluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vankiluoto (ö, lat 61,95, long 28,75), Södra Savolax, Nyslott, 
 Vankiluoto (ö, lat 62,10, long 29,39), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar